Шведюк Валерій Самойлович (13 квітня 1946 — 18 вересня 2020) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Володимир Шведюк, Шведюк Володимир Петрович (* 1969) — український військовий, бригадний генерал.
 Шведюк Олексій-Павло Степанович (угор. Alex Pal Svedyuk; нар. 11 липня 1995, Чинадійово, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна) — український та угорський футболіст.
 Шведюк Яків Васильович — вояк Дієвої Армії УНР. Герой Базару.